Een uitgeverij
J.B. Wolters
Wolters Kluwer
Wolters-Noordhoff
Wolters-Noordhoff Complex, gebouw van voornoemde uitgeverij
Drukkerij Wolters-Van Wylick, monumentaal pand
Schoolplaten van Wolters-Noordhoff
Personen
Jan Wolters van de Poll (1759-1826), directeur en burgemeester
Willem Pieter Wolters (1827-1891), predikant en schrijver
Matthias Jozef Wolters (1793-1859), ingenieur  
F.J. Wolters, architect, begin 20e eeuw
Coosje Wolters (1904-2004), eerste vrouw in Nederland die rijbewijs haalde
Hendrik Wolters (1909-1968), politicus
Nol Wolters (1912-1994), politiefunctionaris
Bert Wolters (1919-), Engelandvaarder
Piet Wolters (1920-2010), burgemeester
Frans Wolters (1943-2005), politicus
Rein Wolters (1946), journalist
Jaap Wolters (1955-), ondernemer
Sport en amusement
Jannes Wolters, volkszanger
Jannes Wolters (voetballer)  
Randy Wolters, voetballer
Rynie Wolters, honkballer